Мырза-Аке (, ранее — Мирза-Аки) — село на юге Киргизской Республики Узгенского района Ошской области. Село Мырза-Аке отличается от других сёл развитостью: в селе есть две больницы, где проводят несложные операции, сельская поликлиника, несколько десятков аптек, четыре школы, школа-интернат, школа медресе, центральный рынок.

История 
Основано в начале XX века русскими переселенцами. Первые самовольные переселенцы появились в 1901 году . В 1909 году официально основан новый русский посёлок Мирзака, население которого тогда составляло 574 человек . 

С 26 февраля 1943 года по 29 октября 1958 года село Мирза-Аки являлось административным центром Мирза-Акинского района Ошской области.

Известные жители

Примечания 

Населённые пункты Ошской области